Quilombo (gemeenschap), een vooral in Brazilië gebruikte benaming voor een gemeenschap van gevluchte slaven in de koloniale tijd en tijdens het keizerrijk
Quilombo (Santa Catarina), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina